Curreri ist der Familienname folgender Personen:

 Gaetano Curreri (* 1952), italienischer Musiker, siehe Stadio (Band)
 Lee Curreri (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker